Angora Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Angora Creek (El Dorado County, Kalifornien)
 Angora Creek (Tulare County, Kalifornien)
 Angora Creek (Oregon), im Josephine County